

Имя 
Али́сия (Алициа) — женское имя. Это испанская форма имени Алиса, пришедшего во Францию из Германии. Трактовалось оно с древнегерманского, как «малышка». Значение имени Алисия трактуется так: «из благородных». В еврейских семьях девочек часто называют Алишами и Лишами. Эти имена является одними из производных Алисии. Трактуется как «Бог есть наше спасение». В переводе с греческого языка его значение — «истина».

Есть еще версия появления имени Алисия от латинского слова «alis» — «крылья», что тоже весьма вероятно. Имя закрепилось в Европе, но последнее время завоевало популярность на всех континентах. А в Америке самой популярной его формой стали Alyssia и Alyssa — сочетание классического Alicia и названия душистого цветка alyssum. Уменьшительное окончание -ia в испанском придает значению «высокая по роду» иную окраску. Алисия — это скорее «маленькая принцесса», «знатная малышка».
Именины: 28 июня и 31 октября (Santa Alicia).
 Алисия де Бурбон ()
 Искусство
 Алисия Пенальба — аргентинский и французский скульптор.
 Балет
 Алисия Маркова — британская балерина.
 Алисия Алонсо — кубинская балерина.
 Кино
 Алисия Викандер — шведская актриса.
 Алисия Коппола — американская актриса.
 Алисия Ретт — американская художница и актриса («Унесённые ветром», 1939).
 Алисия Сильверстоун — американская актриса и фотомодель.
  Шерсон — чилийский кинорежиссёр и сценарист.
 Алисия Дебнем-Керри — австралийская актриса (известная своей ролью Лексы в сериале «100» и ролью Алисии Кларк в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов»).
 Музыка
 Алисия де Ларроча и де ла Калье — испанская пианистка.
 Алисия — болгарская поп-фолк певица
 Спорт
 Алисия Молик — австралийская теннисистка.
 Алицья Росольска — польская теннисистка.
 Алисия Сакрамоне — чемпионка мира по спортивной гимнастике.
Псевдоним
 Алисия Фокс (псевдоним, настоящее имя Виктория Кроуфорд) — американская модель и реслер.
 Фисун, Юлия Сергеевна — (псевдоним Алисия) — российская певица.
 Алисия Мастерс — персонаж комиксов о Фантастической четвёрке и Серебряном Сёрфере от Marvel Comics.

Фамилия 
 Алисия, Ана.

Топоним 
 Али́сиа () — город, расположенный в департаменте Сан Хусто () провинции Кордова.
 Али́сия () — город в провинции Исабела на Филиппинах.

Фильм 
 «Алисия» () — малобюджетный эротический фильм 1974 года на немецком языке (Нидерланды).

Биология 
 Alysia (род) — род насекомых из подсемейства Alysiinae

См. также 
 Алиса
 Элис